Lista kan syfta på:

 Lista (djur) – ett släkte av fjärilar
 Lista (Lisp) – den grundliggande datatypen i programspråket Lisp
 Länkad lista – en dynamisk datastruktur som används inom programmering

Listtyper 
 Punktlista – ett sätt att förtydliga skriven text
 Numrerad lista – ett sätt att förtydliga skriven text
 Svart lista – en förteckning eller ett register över personer som av en eller annan anledning nekas till ett särskilt privilegium
 Vit lista –

Personer
 Alberto Lista (1775–1848), spansk författare

Geografi

Antarktis 

 Lista (udde),

Grekland 

 Lísta, ort, Epirus, Thesprotia,

Norge 

 Lista (halvö), Agder fylke, Farsunds kommun,

Sverige 

 Lista socken – en socken i Södermanland
 Lista landskommun – en tidigare kommun i Södermanlands län 1863–1951
 Lista församling – en tidigare församling i Strängnäs stift –2002
 Lista kyrka – en kyrkobyggnad
 Lista, Lista socken – kyrkbyn i Lista socken
 Lista distrikt – ett distrikt i Eskilstuna kommun och Södermanlands län 2016–

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar

- Buljong
- Tvättmedel
- D-vitamin